Polskie jednostki pancerne szczebla pułku  oznaczone numerem 1
 1 Pułk Czołgów (II RP) – jednostka pancerna w II RP
 1 Pułk Czołgów (PSZ) – pułk sformowany w Szkocji w 1940
 1 Warszawski Pułk Czołgów – pułk sformowany w 1943 w ZSRR
 1 Pułk Pancerny (PSZ) – pułk 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka
 1 Pułk Pancerny im. Króla Bolesława Chrobrego AK